Ска  может означать:
 Ска — стиль музыки.

СКА — аббревиатура 
  — спортивный клуб армии, а также название ряда команд и стадионов.
 СКА — система компьютерной алгебры.
 СКА — серповидноклеточная анемия.